Исаиха — название населённых пунктов в России:

 Исаиха — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Исаиха — село в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Исаиха — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Исаиха — село в Хвойнинском районе Новгородской области.